Михаил Александрович Гарам (1918—1944) — Гвардии майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 

Михаил Гарам родился 11 февраля 1918 года в селе Власовка (ныне — Ичнянский район Черниговской области Украины) в крестьянской семье. В 1934 году он окончил семь классов школы, после чего поступил в Киевский электротехникум. Работал механиком телефонно-телеграфной станции, одновременно учился в аэроклубе. В 1938 году Гарам был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1939 году вместе со своими братьями Виктором и Николаем окончил 8-ю Одесскую авиационную школу лётчиков, после чего по распределению был направлен в Московский военный округ. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Северо-Западном, Южном, Юго-Западном, Калининском фронтах. В 1942 году он вступил в ВКП(б).

К февралю 1943 года гвардии старший лейтенант был старшим лётчиком 32-го гвардейского истребительного авиаполка 210-й истребительной авиадивизии 1-го истребительного авиакорпуса 3-й воздушной армии Калининского фронта. К тому времени он совершил 185 боевых вылетов, в ходе которых сбил 13 немецких самолётов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему составу Военно-Воздушных сил Красной Армии» от 22 февраля 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленными при этом отвагу и геройство» удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 807.

Всего за время своего участия в войне Гарам совершил 213 боевых вылетов, в воздушных боях лично сбил 13 и в группе — 1 немецкий самолёт.

28 июня 1944 года при взлёте с аэродрома Изубры самолёт командира 3-й авиационной эскадрильи 32-го гвардейского авиаполка Героя Советского Союза майора Михаила Гарама упал и разбился.

Очевидец трагедии Георгий Иванович Зайченко вспоминал: «Трудно сказать, что произошло, но на взлёте самолёт Михаила свалился на крыло и скапотировал. Когда я и другие техники, выпускавшие самолёты, прибыли к месту катастрофы и старались перевернуть самолёт вверх кабиной, чтобы вытащить лётчика, Михаил ещё подавал признаки жизни. Сил наших было недостаточно, чтобы перевернуть самолёт, а когда подоспела помощь — было поздно…»

Умер в госпитале 30 июня 1944 года. Похоронен на территории заповедника «Качановка» в Ичнянском районе. В 2008 году могила М. А. Гарама перенесена в село Петрушовка Ичнянского района Черниговской области (Украина), рядом с памятным знаком погибшим односельчанам.

Награды
Был награждён двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени, медалью.

Память
В селе Власовка установлен бюст Гарама, в его честь названы улицы в нескольких сёлах Ичнянского района.

Примечания

Ссылки 
 Биография Гарама М. А. на сайте «Красные соколы».

Литература 

 
 Баклан А. Я. Небо, прошитое трассами. — Л.: Лениздат, 1987.
 Бессмертные подвиги. — М.: Воениздат, 1980.
 Герои огненных лет. Книга 2. М.: Московский рабочий, 1976.
 Крылья Родины. — М.: ДОСААФ, 1983.
 На грани возможного. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: «Лимб», 1993.
 Натыкин В. Помните их имена. — Новгород, 1981.

Лётчики Великой Отечественной войны
Умершие от ран
Похороненные в Ичнянском районе